Бозоба — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Бозоба — село в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области.
 Бозоба — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.